Arondismentul Arras (în ) este un arondisment din departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Arras-Nord (Atrecht-Noord)
 Cantonul Arras-Sud (Atrecht-Zuid)
 Cantonul Arras-Ouest (Atrecht-West)
 Cantonul Aubigny-en-Artois
 Cantonul Auxi-le-Château
 Cantonul Avesnes-le-Comte
 Cantonul Bapaume (Batpalmen)
 Cantonul Beaumetz-lès-Loges
 Cantonul Bertincourt
 Cantonul Croisilles
 Cantonul Dainville
 Cantonul Heuchin (Helkijn)
 Cantonul Marquion
 Cantonul Pas-en-Artois
 Cantonul Saint-Pol-sur-Ternoise
 Cantonul Vimy (Wimi) 
 Cantonul Vitry-en-Artois

Comune 

Arras